El nombre Sánchez Bella puede referirse a:

 Alfredo Sánchez Bella (1916-1999), abogado y político español.
 Ismael Sánchez Bella (1922-2018), catedrático emérito y exrector español.